R68 steht für:
 HMS Ocean (R68), ein Leichter Flugzeugträger der Colossus-Klasse der britischen Royal Navy

R 68 steht für:
 BMW R 68, ein Zweizylinder-Motorrad des Herstellers BMW

R68